Strebel :
 Marcel Strebel, un homme politique suisse (1950 - 2001).
 Monica Strebel, une actrice italienne.

Homonymie de patronyme